Nudora är ett släkte av rundmaskar. Nudora ingår i familjen Monoposthiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Nudora